PHP – skryptowy język programowania
 PHP (waluta), kod peso filipińskiego według ISO 4217